Щеколдин — русская фамилия.

Известные носители 

 Щеколдина, Александра Эдуардовна (род. 2002) — российская гимнастка.
 Щеколдин, Валерий Петрович (род. 1946) — советский и российский фотограф и фотожурналист.
 Щеколдин, Иван (1803—1842) — штаб-лекарь Российской империи, автор ряда трудов по медицине.
 Щеколдин, Константин Прокопьевич (1867—1916) — русский православный священник, исследователь культуры колтта-саамов, переводчик.
 
 Щеколдин, Фёдор Иванович (1870—1919) — потомственный Почётный гражданин, толстовец, российский революционер, социал-демократ, русский писатель, поэт, литератор.

Примечания